Энгра́мма (Ингра́мма):.

 Энграмма — термин в теории мнемизма
 Инграмма (дианетика) — понятие из дианетики и саентологии